Armed Forces Bandżul – gambijski klub piłkarski mający siedzibę w stolicy kraju, Bandżulu. Drużyna obecnie występuje w 1. lidze.

Sukcesy 
 Mistrzostwo Gambii (2 razy): 2003, 2009

Linki zewnętrzne 
 
 

Gambijskie kluby piłkarskie